ancienne Base aérienne 117 Paris de l'Armée de l'air française ;
 Cité de l'Air, un lotissement de la commune de Ventiseri en Corse.